Флаг Гафури́йского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх вертикальных полос зелёного, белого и зелёного цвета, соотносящихся как 1:3:1, переходящих грядой бегущих вниз геральдических волн; в центре белой полосы — фонтан с пятью струями синего цвета».

Обоснование символики 
В самом центре Башкортостана, на исторических землях обитания Табынских и Юрматинских башкир, вдоль берегов реки Белой, на склонах седого Урала расположена земля гафурийцев.

Центральной фигурой флага является лазоревый фонтан, олицетворяющий неповторимую красоту края, его богатство уникальными целебными источниками, сероводородом и лечебными грязями. Редкое сочетание природных факторов, лечебные силы «святых» источников позволили открыть на территории района курорт «Красноусольск» известный далеко за пределами республики.

Богатство района лесом и плодородие почвы символически изображены в виде зелёных полос с золотым орнаментом «кускар». Зелёный цвет также означает изобилие, радость, покой и мир.

Серебряная полоса является символом веры, духовности, благородства, чистоты и искренности, в полной мере свойственных трудолюбивому многонациональному народу района.

Золотой орнамент «кускар» — символ земледелия, скотоводства, которыми гафурийцы занимались издревле и поныне.

Примечания 

Флаг Гафурийского района